Станислав Жилинский: Жилинский, Станислав Иванович (1838—1901) — русский геодезист, генерал от инфантерии.
 Жилинский, Станислав Эдуардович (1932—2009) — советский и российский юрист.